Zentralisation oder Zentralisierung steht für:
 in der Wirtschaft die Zusammenfassung von gleichartigen oder ähnlichen Aufgaben Zentralisation (Wirtschaftswissenschaften)
 in der Algebra das Aufsuchen einer Teilmenge mit gewissen Eigenschaften, siehe Zentralisator
 politisches Bestreben, staatliche Kompetenzen bei einer zentralen obersten Instanz zu konzentrieren, siehe Zentralismus
 raumplanerische Vorgänge, Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktoren in den großen Städten und Orten zu konzentrieren, Gegenteil der Regionalisierung. siehe Zentralisierung (Raumplanung)

 in der Entwicklungsbiologie vereinheitlichende Zusammenfassung von Teilfunktionen, siehe Zentralisierung (Biologie) 
 in der Medizin Anpassungsvorgänge zum Erhalt der Durchblutung lebenswichtiger Organe, siehe Schock (Medizin) #Pathophysiologie
 die Verlagerung der Zungenlage bei der Artikulation von Vokalen, siehe Zentralisierung (Vokal) 

Siehe auch:
 Zentralität (Grad der Konzentration struktureller oder steuernder Elemente eines Systems)
 Zentrieren (Herstellen von Symmetrie)
 Zentrismus/zentristisch (Begriffsklärung)
 Zentrierung (Geodäsie und Markscheidewesen)
 Zentrum (Begriffsklärung)
 Dezentralisierung (Politik)